Curiumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Curium und Sauerstoff:

 Curium(II)-oxid, CmO
 Curium(III)-oxid, Cm2O3
 Curium(IV)-oxid, CmO2

en:Curium oxide